Scottish Division One 2010/2011 - 42. sezon rozgrywek o mistrzostwo Szkocji organizowany przez Szkocki Związek Piłki Siatkowej (ang. Scottish Volleyball Association, SVA). Zainaugurowany został 2 października 2010 roku i trwał do 16 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden szkocki klub nie będzie brał udziału w rozgrywkach międzynarodowych.

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej osiem drużyn rywalizowało system kołowym, po dwa mecze. Cztery najlepsze drużyny awansowały do fazy play-off, drużyna z 7. miejsca rozgrywała mecze o utrzymanie do dwóch zwycięstw z drugim zespołem Division Two, natomiast drużyna z 8. miejsca spadła do Division Two. Faza play-off składała się z półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów. Rywalizacja w niej toczyła się do dwóch wygranych spotkań.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Szkocji
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Szkocji
2011 w Szkocji